Князь Фёдор Александрович Мосальский по прозванию Гладыш (ум. после 1597) — голова и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного и Фёдора Ивановича. Рюрикович в XX колене.

Сын князя и воеводы Александра Дмитриевича Мосальского.

Биография 
В числе дворян 2-й статьи, принимал участие в совещании земского совета на котором принято решение об отказе полякам в перемирии (2 июля 1566). Подписался поручителем по боярам-поручителям по князю Ивану Фёдоровичу Мстиславскому (1571). Второй воевода Передового полка во Ржеве (1572). Голова в передовом полку у воеводы и князя Василия Юрьевича Голицына (1576). Был в Кашине для высылки на службу в Лифляндию детей боярских, затем был головой Передового полка в походе под Колывань (1577).  В войне с литовцами — воевода передового полка (1580). Воевода в Смоленске (1583), на Орле (1584) и в передовом полку в крымском походе. Воевода на Орле (1585). Сходный воевода в Мценске (1588). Воевода в Почепе (1590—1591). Воевода в Ряжске и велено идти в сход в Сторожевой полк (1592). Воевода в сторожевом полку (1593). Воевода на Ельне (1594), на Воронеже (1597).

Имел сына Василия Фёдоровича Мосальского Гладыша — воеводу и окольничего.

Примечания

Литература 
 Древняя Российская вивлиофика. Т. VII и XIV.
 Н. Е. Бранденбург. Род князей Мосальских (XV-XIX столетий). СПб. Тип: Артиллерийского журнала Фурштатская. 1892 г. Мосальский Фёдор Александрович. стр. 40-41.

Персоналии по алфавиту
Фёдор Александрович Гладыш
Воеводы Смоленска
Воеводы Орла
Воеводы Почепа
Воеводы Ряжска
Воеводы Воронежа